El municipio de Baughman (en inglés: Baughman Township) es un municipio ubicado en el condado de Wayne en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 4536 habitantes y una densidad poblacional de 47,59 personas por km².

Geografía 
El municipio de Baughman se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 95.31 km², de la cual 94,97 km² corresponden a tierra firme y (0,35 %) 0,34 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4536 personas residiendo en el municipio de Baughman. La densidad de población era de 47,59 hab./km². De los 4536 habitantes, el municipio de Baughman estaba compuesto por el 95,52 % blancos, el 2,03 % eran afroamericanos, el 0,13 % eran amerindios, el 0,35 % eran asiáticos, el 0,97 % eran de otras razas y el 0,99 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,7 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Wayne (Ohio)